Bolderberg (plaats), een plaats in Belgisch Limburg
Bolderberg (heuvel), een heuvel nabij deze plaats

en ook:
Kluis van Bolderberg, een kluis op voornoemde heuvel
Formatie van Bolderberg, een geologische formatie (ijzerzandsteen), naar voornoemde heuvel genoemd
Bolderiaan, of Diestiaan, een geologisch tijdperk, waarin voornoemde formatie werd gevormd